Amerikai Egyesült Államok
 Carthage (Arkansas)
 Carthage (Dél-Dakota)
 Carthage (Észak-Karolina)
 Carthage (Illinois)
 Carthage (Indiana)
 Carthage (Maine)
 Carthage (Mississippi)
 Carthage (Missouri)
 Carthage (New York)
 Carthage (Tennessee)
 Carthage (Texas)
 Carthage Lake (Illinois)
 South Carthage (Tennessee)
 West Carthage (New York)